Schloss am Meer ist Namensbestandteil:
Rotes Schloss am Meer, Beiname der Marineschule Mürwik 
Hotel Schloss am Meer, in Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern